John Parkinson kan syfta på:

 John Parkinson (1567–1650), engelsk trädgårdsodlare
 John Parkinson (1870–1941), brittisk parlamentsledamot
 John Parkinson (1885–1976), engelsk kardiolog

Se även 

 Jack Parkinson